Taizé steht für:
 Communauté de Taizé, ökumenischer Männerorden mit Sitz in Taizé (Saône-et-Loire), Burgund

Gemeinden in Frankreich:
 Taizé (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire, Region Bourgogne-Franche-Comté
 Taizé-Maulais im Département Deux-Sèvres, Region Nouvelle-Aquitaine
 Taizé-Aizie im Département Charente, Region Nouvelle-Aquitaine

Sonstiges:
 (100033) Taizé, Asteroid des Hauptgürtels